

Geografia 
 Svenner – arcipelago della Norvegia meridionale, posto davanti alla città di Larvik.
 faro di Svenner – faro della Norvegia meridionale, posto davanti alla città di Larvik.

Navi 
Due unità navali della Marina militare norvegese hanno portato il nome di Svenner:
 Svenner (G03) – cacciatorpediniere della classe S, entrato in servizio nel 1944 e affondato il 6 giugno 1944 durante lo sbarco in Normandia.
 KNM Svenner (S-309) – sottomarino della classe U-207, entrato in servizio nel 1967, ceduto alla Polonia nel 2003 e ribattezzato ORP Bielik.